Mitterrand s'en va est un récit sur le président François Mitterrand et les conséquences de sa disparition, écrit par un collectif sous le nom de Manicamp.

Présentation 
Cet ouvrage commence par une citation empruntée à Napoléon  : « Les confidences vont vite à Paris » aurait-il déclaré, un brin désabusé. Du premier chapitre « Comment un lundi on apprend que le Président va s'en aller et les quatre raisons de ce départ » jusqu'au chapitre final « Il s'en va », les auteurs nous entraînent dans les arcanes rêvées ou vécues de la politique à la française peu après la disparition du président.

Contenu

Bibliographie 
 Aboitim I et Aboitim II, collectif Baltique, Édition n°1, 1996
 Les Religions d'un président, Jean Daniel, Grasset, 1988

Références 

Essai français paru en 1992
Biographie
Livre sur François Mitterrand